Гарабед Амадуни (; ; 16 февраля 1900 года, Анкара — 14 января 1984 года) — епископ Армянской католической церкви. Апостольский экзарх во Франции (1960—1971 гг.), титулярный епископ Аматуса на Кипре (1960—1984 гг.).

Биография 

8 декабря 1925 года рукоположён в священники. 22 июля 1960 года назначен апостольским экзархом во Франции и титулярным епископом Аматуса на Кипре. 18 декабря 1960 года состоялась его епископская ординация. Первым консекратором был кардинал Григорий-Пётр XV Агаджанян, Патриарх—католикос Дома Киликийского армян-католиков, а первыми со-консекраторами были архиепископы Крикор Хиндие и Серафим Улугян. Состоял председателем экуменической комиссии патриархата.
В 1962—1965 годах участвовал во всех 4 сессиях Второго Ватиканского собора с полномочиями отца Собора.
С 15 марта 1971 года вышел в отставку с поста апостольского экзарха.

Труды

Примечания

Ссылки 
 Bishop Garabed Amadouni †  

Участники Второго Ватиканского собора
Епископы Армянской католической церкви
Католические епископы Франции